Guazzini peut désigner : 
 Coca Guazzini, de son vrai nom Silvia Beatriz Guazzini Monsalve (née en 1953) : actrice chilienne ;
 Gérard Guazzini (né en 1966) : coureur cycliste français ;
 Max Guazzini (né en 1947) : personnalité française des médias et du rugby ; 
 Vittoria Guazzini (née en 2000) : coureuse cycliste italienne.

Homonymie de patronyme